Šaronje est un toponyme qui peut désigner :
Šaronje, un village de Serbie situé sur le territoire de la Ville de Novi Pazar, district de Raška ;
Šaronje, un village de Serbie situé dans la municipalité de Tutin, district de Raška.